Személynevek
 Tamás, magyar férfikeresztnév
 Tamás (?–72) a tizenkét apostol egyike
 Tamás vagy Spalatói Tamás (1200 k. – 1268) történetíró, római katolikus pap
 Tamás (?–1321) római katolikus főpap, Esztergom érseke

Helynevek
Tamás, település a romániai Bákó megyében